La saison 2003-2004 de l'USM Alger est la  du club en première division du championnat d'Algérie.

Engagée en Division 1, en Coupe d'Algérie et en Ligue des champions, l'USM Alger termine vice-champion d'Algérie derrière la JS Kabylie, s'adjuge la coupe d'Algérie et atteint la phase de groupe de la C1 africaine.

Joueurs et encadrement technique

Effectif et encadrement 
|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=8 style="background: #F9F9F9" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Attaquants
|-

Transferts

Compétitions

Championnat d'Algérie 

(*) : Match(s) ayant été reporté(s)

Classement final

Évolution du classement et des résultats

Coupe d'Algérie

Ligue des champions de la CAF 2003

Phase de groupes

Ligue des champions de la CAF 2004

Phase éliminatoires

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles 
(Mis à jour le )

Statistiques des buteurs 
L'attaquant Rabie Benchergui, auteur de 12 buts en championnat, termine meilleur buteur du club à l'issue de la saison 2003-2004.

 Total des buts dans le jeu, hors c-s-c.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

2003-2004
Alger USM
Football en Algérie en 2003
Football en Algérie en 2004